Заячий Ремиз — исторический район в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга в следующих границах: Заячий пр., Заячий пер., Садовая ул. и Санаторный пер.. Входит в состав муниципального образования «Город Петергоф». Со всех сторон окружён незастроенными территориями. С севера к Заячьему Ремизу примыкает Английский парк, с которым связано возникновение названия этого района.

История 

С середины XIX в. здесь размещалось место для содержания дичи (). Единственная улица, соединяющая Заячий Ремиз с остальной территорией Петергофа, — Заячий проспект.

Планировка Заячьего Ремиза сохраняется с конца XIX — начала XX в. В конце XX в. было принято решение о застройке этой территории, но реализовано оно не было. В 1970 г. здесь была построена станция водопровода с забором воды из Никольского пруда. Также здесь находится Психоневрологический интернат № 3.

Транспорт 
Ближайшая пригородная железнодорожная станция — Старый Петергоф; в Заячий Ремиз ходит автобусный маршрут № 358 «Университет — Заячий Ремиз»

Примечания

Литература 
 Исторические районы Санкт-Петербурга / Глезеров С. Е. — СПб.: Издательство «Глагол», 2005. ISBN 5-89662-004-7
 
 Топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга / под ред. Владимировича А. Г. — СПб: Информационно-Издательское агентство «ЛИК», 2003. ISBN 5-86038-115-8

Исторические районы Петергофа
Бывшие пригороды Санкт-Петербурга
Населённые пункты по алфавиту